Ткума:

 Ткума — мошав в северо-западном Негеве, Израиль.
 Ха-Ихуд ха-Леуми—Ткума — израильская политическая партия.